Тепин — русская фамилия.

Известные носители:
 Тепин, Андрей Иванович — бригадир слесарей-сборщиков ПТО рыбной промышленности, лауреат Государственной премии СССР в области техники (1977).
 Тепин, Дмитрий Валентинович (род. 1981) — российский политический деятель, глава Энгельсского муниципального района Саратовской области (2019-2020 гг.).
 Тепин, Яков Алексеевич (1883—1952) — русский и советский художник, историк искусства, коллекционер, организатор музейного дела и охраны памятников.